

События 
 Завоевание Трои согласно хронологии Эратосфена.
 24 апреля — дата падения Трои согласно утверждению хронологии «Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu'à présent» XVIII века создания.

См. также

Примечания

Литература